Востра:

 Востра — река, приток Уводи.
 Востра — деревня в Ивановском районе Ивановской области.